Кузнецов, Александр Дмитриевич:
 Кузнецов, Александр Дмитриевич (род. 1951) — футболист и футбольный тренер.
 Кузнецов, Александр Дмитриевич (ум. 1890) — контр-адмирал (1853), участник Синопского сражения, георгиевский кавалер